Ibb est un nom :
 Ibb, une ville du Yémen,
 Ibb, un gouvernorat du Yémen (voir également ISO 3166-2:YE)

IBB est un sigle qui signifie :
 Illes Balears - B. Santander, une équipe cycliste,
 But-sur-balles intentionnel (noté IBB selon l'anglais intentional base-on-balls), en lexique du baseball,
 Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, un syndicat international,
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Municipalité Metropolitaine d'Istanbul
 International Breweries and Beers, fabricant de bière et société d'import export du Nord-Pas-de-Calais.

IBB est un code qui signifie :
 

Code